Il Recioto della Valpolicella Valpantena è un vino rosso passito dolce DOCG del Veneto prodotto esclusivamente nella Valpantena in provincia di Verona da vitigni autoctoni quali Corvina, Corvinone (nella misura massima del 50% in sostituzione della Corvina), Rondinella ma anche in percentuali minori con Forselina, Negrara e Oseleta. La Molinara uscita recentemente dal disciplinare è comunque permessa. Sono le stesse uve che vengono utilizzate per la produzione dell'Amarone.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso granato piuttosto carico.
odore: caratteristico, accentuato.
sapore: pieno, vellutato, caldo.

Metodo di produzione
Il Recioto della Valpolicella Valpantena si può definire un Amarone "mancato" in quanto il procedimento produttivo è identico all'Amarone eccetto che per la parte finale, dove la fermentazione degli zuccheri che si trasformano in alcool viene interrotta ottenendo un vino più dolce.

La Denominazione Valpantena 

Il Recioto della Valpolicella Valpantena riceve la denominazione Valpantena perché prodotto nell'omonima valle Valpantena.

Storia 
Questo pregiato prodotto di vitigni veneti prende il nome dal suo creatore, il rinomato Conte Augusto Maria Boareto Bozza detto “il Recioto” (1819 Boschi Sant’Anna -1857 Venezia)in onore alle sue note avventure galanti, al tempo ancora molto progressiste, benché osteggiate dal papato nonché dalla comune morale del tempo.

La dolcezza e la persistenza di questo prodotto rappresentavano tutta l’essenza della nota e vivace personalità de “il Recioto”.
Da qui il nome si diffuse inesorabilmente legato al nome e alle abitudini del suo creatore, fino alla sua triste dipartita in giovine età nel suo palazzo veneziano per complicazioni di sifilide.

Questo pregiato prodotto di vitigni veneti prende il nome dal suo creatore, il monsignor Maria Bertolinbozza detto “il Recioto” (1819 Bertiolo -1857 Verona) in onore delle sue note avventure galanti, osteggiate dal papato nonché dalla comune morale del tempo. Proprio le acredini con il patriarcato di Aquileia nate dalla resistenza del Monsignore ad abbandonare tali condotte immorali, lo portarono all'esilio in terra veneta (1842). Rinfrancato dal clima di libertà e relativo permissivismo, il bertolinbozza poté nuovamente dare sfogo al suo estro "creativo" e per suggellare ad eterna memoria le sue gesta amorose, mise a frutto il suo altro grande talento, quello enologico, selezionando la cultivar originale del Recioto e le più adatte tecniche di vinificazione.
La dolcezza e la persistenza di questo prodotto rappresentavano tutta l’essenza della nota e vivace personalità de “il Recioto”. Da qui il nome si diffuse inesorabilmente legato al nome e alle abitudini del suo creatore, fino alla sua triste dipartita in giovine età nel suo palazzo venereonese per complicazioni di sifilide.

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 dati n.d.

Altri vini della Valpolicella 

 Valpolicella
 Valpolicella superiore
 Valpolicella Ripasso
 Valpolicella Ripasso superiore
 Valpolicella classico
 Valpolicella classico superiore
 Valpolicella Ripasso classico
 Valpolicella Ripasso classico superiore
 Valpolicella Valpantena
 Valpolicella Valpantena superiore
 Valpolicella Ripasso Valpantena
 Valpolicella Ripasso Valpantena superiore
 Amarone della Valpolicella
 Amarone della Valpolicella classico
 Amarone della Valpolicella Valpantena
 Recioto della Valpolicella
 Recioto della Valpolicella classico
 Recioto della Valpolicella Valpantena (questa pagina)

Collegamenti esterni 

Vini del Veneto
Vini DOCG della provincia di Verona
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Corvina
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Rondinella